A 20 423-as számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében, Vác közigazgatási területén. Az M2-es autóút 47+500-as kilométerszelvénye közelében található végcsomópont átkötő ágainak egyike: az M2-esről vezeti át a Budapest felől érkező forgalmat a 2-es főút és a 12-es főút körforgalmú csomópontjába.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 851 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20423
Vác közlekedése